The Album (также известен как L’Album во Франции и Haddaway — в Северной Америке) — дебютный альбом англоязычного певца тринидадского происхождения Хаддавэя.

Об альбоме 
Альбом был выпущен в  году на лейбле Coconut Records. Ведущий сингл альбома, «What Is Love», в том же году получил золотой статус от RIAA. В том же самом году в ряде стран была издана новая версия альбома с другим треклистом и двумя дополнительными треками — «Stir It Up» и «Tell Me Where It Hurts».

Рецензент сайта Allmusic отмечает качественно подобранный и спродюсированный материал альбома и замечательный, сильный голос певца, называя дебютный альбом «одним из лучших танцевальных альбомов первой половины 90-ых».

С 2011 года альбом доступен через iTunes.

Список композиций

В записи участвовали 
 Haddaway — вокал;
 Lisa Noya, Elkie Schlimbach, Rena T. Otta — бэк-вокал
 Alex Trime — клавишные

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 1993 года
Дебютные альбомы 1993 года
Альбомы Coconut Records
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы электронной музыки
Альбомы на английском языке
Евродэнс